Hyperoche är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Carl Erik Alexander Bovallius 1887. Hyperoche ingår i familjen Hyperiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Hyperoche